Gremlins 2 - La nuova stirpe (Gremlins 2: The New Batch) – film del 1990 diretto da Joe Dante
 Gremlins 2: The New Batch – videogioco a piattaforme pubblicato nel 1990 per diversi home computer a 8 e 16 bit
 Gremlins 2: The New Batch – videogioco pubblicato nel 1990 per Nintendo Entertainment System